Piszczanka – rzeka w powiecie bialskim, lewy dopływ Krzny Północnej
 Piszczanka – dzielnica Międzyrzeca Podlaskiego
 Piszczanka – miejscowość na Ukrainie